Arhopaloscelis är ett släkte av skalbaggar. Arhopaloscelis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Arhopaloscelis